Zuidwolde (Drenthe), een dorp in de gemeente De Wolden (Drenthe)
Zuidwolde (Groningen), een dorp in de gemeente Het Hogeland (Groningen)